Het seizoen 1970/71 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 6 september 1970 en eindigde op 23 mei 1971. 

R. Herve FC won in Vierde Klasse A, R. Wavre Sport won in Vierde Klasse B, K. Helzold FC Zolder won in Vierde Klasse C en KSC Lokeren won in Vierde Klasse D.

Naamswijzigingen
 KFC Scela Zele fuseerde met KSK Zele en FC De Zeven Zele en werd KFC Eendracht Zele.
 KRC Lokeren fuseerde met K. Standaard FC Lokeren en werd KSC Lokeren.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 RA Marchiennoise des Sports (rechtstreeks uit 3A)
 VC Zwevegem Sport (rechtstreeks uit 3A)
 RRFC Montegnée (rechtstreeks uit 3B)
 KACV Brasschaat (rechtstreeks uit 3B)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 R. Cappellen FC

Brabant
 K. Daring Club Leuven
 K. Humbeek FC

Limburg
 FC Sint-Jozef SK Rijkevorsel
 Zonhoven VV

Oost-Vlaanderen
 FC Denderleeuw

West-Vlaanderen
 SV Diksmuide

Henegouwen
 R. Gosselies Sports

Luik
 RC Stockay-Warfusée
 SRU Verviers

Luxemburg
 RUS Louftémont

Namen
 R. Jeunesse Rochefortoise FC

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 R. Herve FC (kampioen 4A)
 R. Wavre Sport (kampioen 4B)
 K. Helzold FC Zolder (kampioen 4C)
 KSC Lokeren (kampioen 4D)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 Racing Athletic Florenvillois (rechtstreeks uit 4A)
 R. Excelsior Virton (rechtstreeks uit 4A)
 RUS Louftémont (rechtstreeks uit 4A)
 KACV Brasschaat (rechtstreeks uit 4B)
 R. Jeunesse Rochefortoise FC (rechtstreeks uit 4B)
 RES Jamboise (rechtstreeks uit 4B)
 KFC Lommel SK (rechtstreeks uit 4C)
 K. Stade Leuven (rechtstreeks uit 4C)
 SK Bree (rechtstreeks uit 4C)
 SK Lebbeke (rechtstreeks uit 4D)
 KFC Izegem (rechtstreeks uit 4D)
 SV Diksmuide (rechtstreeks uit 4D)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Eindronde tweede gerangschikten
De vier teams die op de tweede plaats eindigden speelden een eindronde. De bedoeling van deze eindronde is om een eindrangschikking te bekomen. Indien er een extra plaats zou vrijkomen in een hogere reeks, dan promoveerde het hoogst gerangschikte team. Elk team speelde eenmaal tegen elkaar op neutraal terrein. Er was echter geen bijkomende promovendus.

Speeldag 1

Speeldag 2

Speeldag 3

Eindstand

Eindronde kampioenen Vierde Klasse
De vier teams die kampioen werden in hun reeks speelden onderling een eindronde om te bepalen wie de winnaar van Vierde Klasse zou worden.

Ronde 1
In de eerste ronde werden telkens twee teams tegen elkaar uitgeloot. Er werd een heen- en terugwedstrijd gespeeld. De winnaars speelden de finale.

Heen

Terug

Finale
De twee winnaars van ronde 1 speelden een finale om te bepalen wie de kampioen van Vierde Klasse werd.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4